Varzelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Varzelândia (ort), Minas Gerais, 
 Varzelândia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar